

Biologia
 Anguilla – genere di pesci teleostei
 Anguilla anguilla – specie appartenente a tale genere

Geografia
 Anguilla – Territorio d'oltremare britannico nel Mar dei Caraibi
 Anguilla – città nel Mississippi, Stati Uniti d'America
 Anguilla – Area non incorporata della Georgia, Stati Uniti d'America
Anguilla – villaggio nelle Isole Vergini Americane

Geografia fisica 
 Anguilla – principale isola dell'omonimo Territorio d'oltremare britannico
 Anguilla – piattaforme carbonatiche appartenenti ai Banchi delle Bahamas

Altro 
 Anguilla – figura araldica
 Anguilla – personaggio della Marvel Comics

Altri progetti